Die Sierra Leone National Rugby Association (SLeNRA) ist der Dachverband für den Rugbysport in Sierra Leone. Der Verband ist kein Mitglied von World Rugby, jedoch Mitglied/Wettbewerbsteilnehmer von Rugby Africa.

Aufgaben 
SLeNRA organisiert die nationalen Ligen und stellt Richtlinien für die Sportarten wie vor allem 7er-Rugby und Rugby-Union auf. Aktuell (Stand Mai 2017) gibt es Vereine in Freetown und Makeni. Der Aufbau von weiteren Mannschaften in Bo und Kenema sowie die Förderung von Touch Rugby auf Schulebene sind die Hauptaufgaben der SLeNRA.

Weblinks 
 Offizielle Webseite des Verbandes (englisch)

Einzelnachweise 

Rugby-Union-Verband
Rugby
Organisation (Freetown)
Nationaler Sportverband
Sportverband (Sierra Leone)